

Architettura 
 Palazzo Pepoli Campogrande – edificio storico di Bologna

Persone 
 Luca Campogrande – cestista italiano
 Nicola Campogrande – compositore, direttore artistico, critico musicale, conduttore radiofonico e televisivo, e accademico italiano